Watrous est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-1983), golfeur professionnel américain
, éditeur de journaux et historien américain
Bill Watrous (1939-2018), trompettiste de jazz américain
 (1857-1940), artiste américain
 (1840-1922), auteur et journaliste américain

, nouvelliste et essayiste américaine
, chanteur et compositeur américain

Toponyme

, ville de la Saskatchewan
Watrous, ancienne circonscription saskatchewanaise
Arm River-Watrous, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Humboldt-Watrous, circonscription provinciale de la Saskatchewan
, formation géologique
Aéroport Watrous

, census-designated-place du Nouveau-Mexique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme